Amiral Ronarc’h peut désigner :
 Pierre Alexis Ronarc'h (1865-1940), un marin et amiral français ;
 Lycée Amiral-Ronarc'h, un lycée à Brest, nommé ainsi en hommage à l'amiral Ronarc'h ;
 Amiral Ronarc'h, la frégate tête de la série des frégates de défense et d'intervention de la marine nationale française.